Drei Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Zulu.

 Die erste HMS Zulu war ein Zerstörer der ersten Tribal-Klasse, der 1909 vom Stapel lief.
 Die zweite HMS Zulu war ein Zerstörer der zweiten Tribal-Klasse, der 1937 vom Stapel lief und 1942 versenkt wurde.
 Die dritte HMS Zulu war eine Fregatte der dritten Tribal-Klasse, die 1962 vom Stapel lief und 1984 ans Indonesien verkauft wurde.

Literatur 
 

Zulu